Штумм () — имя собственное; распространено в виде фамилий:

 Штумм, Вернер (1924—1999) — швейцарско-американский химик, специалист по водной химии, эколог.
 Штумм, Эльза Ивановна (род. 1932) — доярка колхоза «Мин-Булак» (Киргизская ССР), Герой Социалистического Труда.

Составные фамилии:
 Штумм-Гальберг, Карл Фердинанд фон (1836—1901) — прусский промышленник и политический деятель.